Torkelson, Torkelsson, Thorkelsson eller Thorkelson, är ett efternamn.


Torkelson
 Patrik Torkelson, svensk friidrottare

Torkelsson 
 Olof Torkelsson Bröms, svensk räntmästare.
 Petrus Thyrgilli (Torkelsson), svensk biskop.
 Torgeir ljosvetningagode Torkelsson, isländsk lagsagoman.

Thorkelson 
 Jacob Thorkelson, amerikansk politiker.
 Peter Halsten Thorkelson, amerikansk musiker.
 Scott Thorkelson, kanadensisk politiker.

Efternamn